11120 Pancaldi, asteroide della fascia principale
 Donata Pancaldi, calciatrice italiana
 Guido Pancaldi, personaggio televisivo svizzero e arbitro di hockey su ghiaccio internazionale

Pagine correlate

 Pancaldo